Села:
 Гранове — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Гранове — Харківська область, Красноградський район

Залізниця:
 Гранове — залізнична платформа Дніпропетровської дирекції Придніпровської залізниці